Ме́лнгайлис — латышская фамилия. Известные носители:

 Мелнгайлис, Эмиль (1874—1954) — латвийский композитор.
 Мелнгайлис, Тенис (1912—1980) — латвийский шахматист.